В этой статье представлено положение команд и результаты матчей в группе A первого раунда чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 2017.

Команды

Положение команд 

Время начала матчей дано по местному времени (UTC+2).

Результаты матчей

1-й тур

Украина vs Чехия

Венгрия vs Испания

2-й тур

Испания vs Украина

Чехия vs Венгрия

3-й тур

Венгрия vs Украина

Чехия vs Испания

Ссылки 
Официальный сайт чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 2017

Группа A